MDNA może odnosić się do:
 Mitochondrialny DNA – element materiału genetycznego
 MDNA – album Madonny z 2012 roku
 MDNA Tour – trasa koncertowa Madonny, rozpoczęta w 2012 roku